АЕГОН Интернешънъл 2011 е 36-ото издание на АЕГОН Интернешънъл.

Турнирът е част от категория „Висши“ на WTA Тур 2011. Провежда се в Ийстбърн, Великобритания от 11 до 18 юни. Екатерина Макарова защитава титлата си, но е елиминирана от Петра Квитова на осминафиналите. Чехкинята впоследствие достига финалния мач, който губи от Марион Бартоли с 1:2 сета. На двойки шампионки от АЕГОН Интернешънъл 2010 са Лиса Реймънд и Рене Стъбс, но само Реймънд се включва в схемата. С партньорка Лизел Хубер двете американки губят в спор за титлата от поставените под номер 1 Пешке / Среботник – 3 – 6, 0 – 6.

Поставени тенисистки 
  Вера Звонарьова (четвъртфинал)
  На Ли (осминафинал)
  Виктория Азаренка (четвъртфинал)
  Франческа Скиавоне (осминафинал)
  Петра Квитова (финал)
  Марион Бартоли (шампионка)
  Саманта Стосър (полуфинал)
  Андреа Петкович (1 кръг)

Схема на сингъл

Финална фаза

Горна половина

Долна половина

Поставени двойки 
  Квета Пешке /  Катарина Среботник (шампионки)
  Лизел Хубер /  Лиса Реймънд (финал)
  Саня Мирза /  Елена Веснина (осминафинал)
  Бетани Матек Сандс /  Мегън Шонеси (полуфинал)

Схема на двойки

Външни препратки 
 Схема на сингъл
 Схема на двойки

WTA Тур 2011
Истборн Интернешънъл